Премия «Энни» за лучшую анимационную телепрограмму () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшим анимационным телепрограммам. 

Категории для телепрограмм претерпели несколько изменений названий и разделений:
 С 1992 по 1997 год была только одна категория «Лучшая анимационная телепрограмма» ()
 В 1998 году категория была разделена на две категории: «Лучшее достижение в анимационной дневной телепрограмме» () и «Лучшее достижение в анимационной прайм-таймовой или поздно-вечерней телепрограмме» (), но в итоге снова была объединена в одну категорию. 
 В 2001 году категория получила ответвлённую категорию за лучшую анимационную телепрограмму для детей хотя эта категория не вручалась регулярно до 2007 года.
 В 2011 году категории за телепрограммы были разделены на три их нынешние категории в зависимости от аудитории программы: «Лучшая анимационная телепрограмма для широкой аудитории», «Лучшая анимационная телепрограмма для детей» и «Лучшая анимационная телепрограмма для дошкольников».

Победители и номинанты

1990е
Лучшая анимационная телепрограмма

Лучшее достижение в анимационной дневной телепрограмме

Лучшее достижение в анимационной прайм-таймовой или поздно-вечерней телепрограмме

Лучшее достижение в анимационной телепрограмме

2000е
Лучшее достижение в дневной анимационной телепрограмме

Лучшее достижение в анимационной прайм-таймовой или поздно-вечерней телепрограмме

Лучшая анимационная телепрограмма

2010е

См. также
 Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшую короткометражную анимационную программу
 Премия «Выбор телевизионных критиков» за лучший анимационный сериал
 Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшую анимационную программу

Примечания

Ссылки
 Annie Awards: Legacy

Телепрограмма
Телевизионные премии США
Награды, появившиеся в 1992 году
Появились в 1992 году в США
Награды, упразднены в 2010 году
Прекращение деятельности в 2010 году в США